Název Hodonín má více obcí:
 Hodonín – město v okrese Hodonín
 Hodonín (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Hodonín u Kunštátu – během druhé světové války koncentrační tábor u Hodonína v okrese Blansko 
 Hodonín (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim

nebo částí obcí:
 Hodonín (Zdíkov) – část obce Zdíkov v okrese Prachatice

Externí odkazy